Водењак може бити:

Водењак (жена), део женске анатомије
Водењак (митологија), митолошки лик
Водењак (Корнат), ненасељено острвце у хрватском делу Јадранског мора